Trajano
 Trajano (doríforo)
 Trajano (mestre da infantaria)
Ou ainda:
 Marco Úlpio Trajano (senador) - pai de Trajano, também chamado Marco Úlpio Trajano

Desambiguação